Film
 The Morning (film) - Joegoslavische film uit 1967
 Morning (film) - Amerikaanse film uit 2010
 Morning (2001) - Amerikaanse film uit 2001 

Muziek
 Morning (Kenny Drew) - album van Kenny Drew
 Morning (Amel Larrieux) - album van Amel Larrieux 
 Morning (Janice Vidal) - album van Janice Vidal
 The Morning (Lewis Watson) - album van Lewis Watson
 The Morning (Andrew Osenga) - album van Andrew Osenga album
 Morning (EP) - EP van Mae

 Morning (Clare Fischer) - compositie van Clare Fischer, uitgevoerd door vele artiesten
 Morning (Wet Wet Wet) - single van Wet Wet Wet